Kentrocapros är ett släkte av fiskar. Kentrocapros ingår i familjen Aracanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskartade fiskar
Kentrocapros